Dieser Artikel ist eine Übersicht der Kader der deutschen Fußball-Bundesliga 1984/85.

Es sind alle Spieler gelistet, die im Zeitraum vom ersten Spiel des jeweiligen Vereins (24. bzw. 25. August 1984) bis zum Saisonfinale am 8. Juni 1985 dem jeweiligen Profikader durchgehend oder zeitweise angehörten. Die Teams sind nach der Abschlusstabelle sortiert.

Anmerkungen 
 Wappen: Vereinswappen zum Zeitpunkt der Spielzeit.
 Trainer: Alle Trainer, die das Team während der Saison betreuten. Die Klammer gibt die Spieltage an, an denen der Trainer das Traineramt innehatte, sofern dies nicht über die gesamte Saison der Fall war. Die Nationalität ist nur bei ausländischen Trainern angegeben.
 Nat.: Nationalität des Spielers. Bei mehrfacher Staatsangehörigkeit das Land, für das der Spieler Länderspiele absolviert hat, bzw. in dem er geboren ist. Spieler ohne Angabe sind Deutsche bzw. Doppelstaatsbürger, die für deutsche Auswahlmannschaften spielten bzw. in Deutschland geboren wurden.
 Name: Vor- und Zuname bzw. der Künstlername des Spielers.
 Position: Angabe der Position des Spielers.
 Spiele: Spiele für den jeweiligen Verein in der Saison 1984/85.
 Tore: Tore für den jeweiligen Verein in der Saison 1984/85.
 Fettgedruckte Werte sind Höchstwerte der Saison.

Kader

FC Bayern München 

Trainer: Udo Lattek

Werder Bremen 

Trainer: Otto Rehhagel

1. FC Köln 

Trainer: Hannes Löhr

Borussia Mönchengladbach 

Trainer: Jupp Heynckes

Hamburger SV 

Trainer:

SV Waldhof Mannheim 

Trainer: Klaus Schlappner

Bayer 05 Uerdingen 

Trainer: Karl-Heinz Feldkamp

FC Schalke 04 

Trainer: Diethelm Ferner

VfL Bochum 

Trainer: Rolf Schafstall

VfB Stuttgart 

Trainer: Helmut Benthaus

1. FC Kaiserslautern 

Trainer: Manfred Krafft

Eintracht Frankfurt 

Trainer: Dietrich Weise

TSV Bayer 04 Leverkusen 

Trainer: Dettmar Cramer

Borussia Dortmund 

Trainer: Timo Konietzka (1–9), Reinhard Saftig (Interimstrainer am 10. Spieltag), Erich Ribbeck (11–34),

Fortuna Düsseldorf 

Trainer: Willibert Kremer (1–27), Dieter Brei (28–34)

Arminia Bielefeld 

Trainer: Gerd Roggensack

Karlsruher SC 

Trainer: Werner Olk (1–24), Lothar Buchmann (25–34)

Eintracht Braunschweig 

Trainer:  (1–27), Heinz Patzig (28–34)

Siehe auch 
 Kader der 2. Fußball-Bundesliga 1984/85

1984 85
Bundesliga 1984 85
Bundesliga 1984 85
Kaderliste